Die League of Ireland 1941/42 war die 21. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Cork United konnte den Titel erfolgreich verteidigen und wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Nachdem sich der Waterford FC aus der Liga zurückzog, spielten die verbliebenen zehn Mannschaften an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1942
Fußballsaison 1941/42